Antonius Ziekenhuis (Sneek), huidig ziekenhuis in Sneek, in de Nederlandse provincie Friesland
 Sint Antonius Ziekenhuis (Sneek); een voormalig ziekenhuis in Sneek, in de Nederlandse provincie Friesland
 St. Antonius Ziekenhuis (Utrecht); een ziekenhuisorganisatie in de Nederlandse provincie Utrecht
 St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein: een ziekenhuis in Nieuwegein, onderdeel van bovengenoemde organisatie
 St. Antonius Ziekenhuis Woerden: een ziekenhuis in Woerden, onderdeel van bovengenoemde organisatie
 St. Antonius Ziekenhuis Utrecht: een ziekenhuis in gemeente Utrecht, onderdeel van bovengenoemde organisatie
 Sint Antonius Ziekenhuis (voormalig ziekenhuis Utrecht); een voormalig ziekenhuis in de stad Utrecht, voorloper van het St. Antonius Ziekenhuis
 St. Antonius Ziekenhuis (sneltramhalte), sneltramhalte nabij de vestiging Nieuwegein van het St. Antonius Ziekenhuis
 ZorgSaam Ziekenhuis, locatie Antonius, een ziekenhuis in Oostburg (Zeeuws-Vlaanderen)